Acantholipan – rodzaj wymarłego dinozaura, tyreofora z rodziny nodozaurów.

Jak inne ankylozaury, był zwierzęciem czworonożnym o beczkowatym ciele chronionym pancerzem. Jego pozostałości odkryto na północnym wschodzie Meksyku, na północy stanu Coahuila. Lokalizację określono jako Los Primos, na południe od San Miguel. Dinozaury te pochodziły ze skał formacji Pen datowanych na kredę późną, na santon. Mimo że izolowane kości i osteodermy dinozaurów pancernych znajdywano tam już wcześniej, dopiero w 2018 opisano nowy rodzaj Acantholipan. Rivera-Sylva i współpracownicy ukuli tę nazwę od greckiego słowa αγκαθι (zlatynizowana forma acanthus) oznaczającego „kolec” oraz od hiszpańskiego Lépai-Nde oznaczającego „szarych ludzi”, plemię Apaczów z północnego Meksyku, ściągniętego do lipan. W rodzaju umieszczony pojedynczy gatunek A. gonzalezi honoruje wspierającego meksykańską paleontologię Artura H. Gonzaleza Gonzáleza. Jest to pierwszy dinozaur pancerny odkryty w Meksyku.

Autorzy opisu Acantholipan zaprezentowali następujące drzewo filogenetyczne (uproszczono):

Przypisy 

Nodozaury
Dinozaury Ameryki Północnej
Dinozaury kredy